Badruddin Tyabji ist der Name folgender Personen:

* Badruddin Tyabji (Politiker) (1844–1906), indischer Jurist und Politiker
 Badruddin Tyabji (Diplomat) (1907–1995), indischer Diplomat